Heuble ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Heubl (1924–2001), deutscher Politiker 
 Walter Heubl (1918–2002), deutscher Fabrikant und Honorargeneralkonsul